Cronos – film del 1993 di Guillermo del Toro
Cronos – soprannome del cantante e bassista inglese Conrad Lant
Cronos – gruppo musicale metal britannico
Cronos Airlines – compagnia aerea della Guinea Equatoriale
Fiat Cronos – autovettura prodotta dalla FIAT

Pagine correlate
Crono (disambigua)
Cronus
Chrono
Chronos
Kronos
Khronos